Parke puede aludir o hacer referencia a un sitio en específico

Patronímicos (antropónimos) 
 Melissa Parke (1966-), política australiana.
 Ronan David Parke (1998-), cantante británico de pop.
 Sean Parker (1979-), empresario estadounidense relacionado con software de computación y con Internet.
 Stephen Parke (1950-), físico de Nueva Zelanda.
 Parke SRL (Empresa Argentina), Brinda equipamiento y soluciones para embolsado y paletizado.

Toponimia 
 Condado de Parke, uno de los condados del estado estadounidense de Indiana.

Miscelánea 
 Parke-Davis, filial (subsidiaria) de la compañía farmacéutica Pfizer.